

Cinéma 

 , titre original dUn crime dans la tête, film américain de  sorti en 1991 ;
 , film américain de  sorti en 2006.

 Sports 

  (1980-), un catcheur de la Ring of Honor.

 Musique 

 Groupe 

 , groupe de pop-rock chrétien britannique ;
 , groupe allemand de rash metal.

 Chanson 

 , chanson de David Guetta présente sur l'album  sorti le  ;
 ''', chanson de  présente sur l'album '' sorti le .